Illustrator har flere betydninger:

 Illustrator – en person som tegner
 Adobe Illustrator – vektorbaseret program fra Adobe Systems